Ліо — місто у Франції
 Ліо — річка в Удмуртії (Росія), права притока річки Юс